Liberty  ou Criminals at Large é um filme estadunidense de curta metragem de 1929, dirigido por Leo McCarey e estrelado pela dupla Laurel e Hardy.

Elenco
Stan Laurel...Stan
Oliver Hardy...Ollie
Tom Kennedy - Trabalhador da construção
Sam Lufkin - Motorista da fuga
James Finlayson - Gerente do armazem
Jack Hill - Policial
Harry Bernard
Jean Harlow
Ed Brandenburg

Sinopse
Depois de uma introdução que fala de alguns vultos históricos americanos que teriam lutado pela liberdade, a ação do filme subitamente se inicia mostrando Stan e Ollie com uniforme listrados de prisioneiros em meio a uma tremenda correria também "lutando pela liberdade", ou seja, para fugirem da prisão. Um comparsa os espera num carro e lhes dá roupas civis para vestirem, deixando-os a salvo na cidade. Mas logo os problemas recomeçam pois os dois percebem que vestiram as calças trocadas. Eles tentam rapidamente consertar o erro em lugares escondidos mas causam repetidos escândalos, constrangimentos e novas perseguições policiais ao serem vistos sempre no momento em que abaixam as calças para fazerem a troca. Numa das tentativas perto de um armazém de alimentos marinhos, um caranguejo entra na calça de Ollie que estava com Stan, sem que este o saiba, aumentando seu desconforto com constantes mordidas. A dupla acaba entrando num elevador para uma nova tentativa de troca e vão parar nas vigas de um edifício de vários andares em construção, quando passam por mais momentos cômicos e perigosos.

Referências

Ligações externas 

Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes de comédia da década de 1920
Filmes dos Estados Unidos de 1929
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes da Metro-Goldwyn-Mayer
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes dirigidos por Leo McCarey
Laurel & Hardy